Азриэ́ль () — еврейское имя.

 Азриэль из Жероны (1160—1238) — известный еврейский каббалист XII века жеронской школы.
 Азриэль — одно из лиц тетраморфа в каббалистической «Книге Зогар» (согласно Борхесу).
 Азриэль — населённый пункт (мошав) в региональном совете Лев-ха-Шарон в Израиле.

См. также 
 Азриель, Андре (1922—2019) — немецкий композитор и педагог.
 Азриэли